

História

Rainhas 
 Beatriz de Castela (1242–1303) — rainha de Portugal
 Beatriz de Castela (1293–1359) — rainha de Portugal
 Beatriz de Hohenstaufen — rainha da Germânia e imperatriz do Sacro Império
 Beatriz dos Países Baixos — rainha soberana dos Países Baixos
 Beatriz de Portugal — rainha consorte de Castela
 Beatriz de Vermandois — rainha consorte de França

Nobres 
 Beatriz de Espanha — infanta de Espanha
 Beatriz de Inglaterra — princesa de Inglaterra condessa de Richmond
 Beatriz de Iorque — princesa do Reino Unido
 Beatriz de Portugal, Duquesa de Saboia — infanta de Portugal
 Beatriz de Saxe-Coburgo-Gota — infanta de Espanha e duquesa da Galliera
 Beatriz do Reino Unido — princesa do Reino Unido
 Beatriz de Vienne — condessa de Saboia

Outras  
 Beatriz da Silva — santa de Portugal
 Beatriz (cantora) — cantora gospel
 Beatriz de Dia — trovadora do século XII

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história